

Шубарський сільський округ — адміністративна одиниця, Кербулацький район, Жетисуська область
 Шубарський сільський округ — адміністративна одиниця, Ордабасинський район, Туркестанська область

Дивись також 
 Шубарсуський сільський округ